Коддингтон, Эдвин Фостер — американский астроном и математик
 Коддингтон, Грейс — валлийская модель, стилист, модный дизайнер, писательница.